No se confunda «Logical!» o «Logical» con «logicial», sinónimo de «software».Logical! fue un videojuego comercializado por la compañía Rainbow Arts para los ordenadores Commodore Amiga. Logical! ha tenido como sucesor a XLogical''.

Referencias 

Videojuegos para Amiga
Videojuegos para GNU/Linux
Videojuegos para Windows